Cantagallo kan syfta på:

Geografi

Brasilien 
1 Cantagalo (ort), Rio de Janeiro,

Colombia 
2 Cantagallo (kommun), Bolívar, 
 Cantagallo (ort), Bolívar,

Italien 
3 Cantagallo, Prato, kommun, Toscana, Provincia di Prato,

Spanien 
3 Cantagallo (kommun i Spanien, Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, lat 40,37, long -5,82), 
 Cantagallo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar